Grant City kan syfta på:

Grant City, Indiana
Grant City, Missouri
Grant City, Staten Island i New York